Gaina kan syfta på:

Geografi

Belarus 

 Hajna, vattendrag, Minsks voblast,

Sverige 

 Gaina, Lappland, sjö, Västerbottens län, 
 Lilla Gaina

 Robotskapade Belarusförgreningar